Can I Get a Witness címmel több előadó is adott ki számot:
 Rob Mayth – Can I Get a Witness (2005)
 Sofa Surfers – Can I Get a Witness
 Marvin Gaye - Can I Get a Witness (1963)